Голланц — фамилия.

Известные носители: 

 Голланц, Виктор (1893—1967) — британский общественный деятель, книгоиздатель, публицист-социалист и правозащитник.
 Сэр  (1852—1930) — британский раввин и учёный.
 Голланц, Израэль (1863—1930) — английский писатель, профессор английского языка и литературы в Лондонском университете.

Примечания